Градски стадион може да се односи на:

 Градски стадион, чест назив за стадион на подручју града

или

 Градски стадион у Бањој Луци
 Градски стадион Беране
 Градски стадион Горњи Милановац
 Градски стадион Јагодина
 Градски стадион Зрењанин
 Градски стадион Земун
 Градски стадион Мостар
 Градски стадион у Никшићу
 Градски стадион Нови Пазар
 Градски стадион Пљевља
 Градски стадион Пирот
 Градски стадион у Приједору
 Градски стадион Скопље
 Градски стадион Суботица
 Градски стадион у Тетову
 Градски стадион Ужице